Праве кошљорибе (-{Teleostei}-) су инфракласа риба из надкласе кошљориба (-{Osteichthyes}-) са потпуно окошталим скелетом изграђеним од коштаних пршљенова на које се надовезују парна ребра. Пошто су филогенетски најмлађа група међу рибама оне се сада налазе у добу напредовања и процвата. Припада им највећи број данашњих риба, око 97% или око 20.000 врста

Тело им је покривено крљуштима које належу један на другу као црепови на крову. Само код појединих у кожи нема крљушти, као нпр. код сомова и јегуљи. Разликују се два типа крљушти: циклоидне, које су у виду плочица са глатком задњом ивицом и ктеноидне, такође, у виду плочица, али са назубљеном задњом ивицом. Показују велику разноврсност како у начину живота тако и грађе. Живе и у слатким и у сланим водама, а величина им се креће од малених, од 1 -{cm}- па до оних дужине 4-5 -{m}-, као што је нпр. туна. Дишу помоћу шкрга, а многе имају способност удисања атмосферског ваздуха. Шкржни апарат се састоји од четири шкрге смешетене у заједничкој шкржној дупљи и покривене коштаним поклопцем. За удисање атмосферског ваздуха служе им нарочита проширења у шкржним дупљама која су богато снабдевена мрежом крвних судова. Оплођење је код највећег броја врста спољашње, мада је код мањег броја присутно и унутрашње оплођење. Полажу велики број јаја, а развиће је код највећег броја врста директно. Неке врсте, као нпр. јегуља, у току развића доживљавају преображај, док друге прелазе у време мреста огромне раздаљине чак и до неколико хиљада километара (јегуље, лососи) савлађујући при томе све препреке (слапове, брзаке и др.).

Разлика између правих коршљориба и других риба је у чељусти; праве кошљорибе имају покретне модификације вилице мускулатуре, што им омогућава да избаце чељусти из уста. То је од велике предности и омогућава им да зграбе плен и убаце га у уста.

Праве кошљорибе су усвојили читав низ репродуктивних стратегија. Већина користи екстерну оплодњу: женка одлаже групу јајашаца, мужјак их оплођује и она се развијају без икаквог додатног родитељског учешћа. Приличан део правих кошљориба су секвенцијални хермафродити, започињући живот као женке и прелазећи у мужјаке у некој фази, а неколико врста преокреће овај процес. Мали проценат правих кошљориба су живахни, а неки мужјаци пружају негу потомству.

Праве кошљорибе су одувек биле комерцијални битне рибе за људе. Неке врсте се узгајају на комерцијални начин и ова метода производње ће убудуће бити све важнија. Друге се чувају у акваријумима или се користе у истраживањима, посебно у областима генетике и развојне биологије.

Анатомија 

Праве кошљорибе углавном имају издужене нервне лукове на крају каудалног пераја. Мозак игра улогу у избочењу уста и стварању кружног отвора. То снижава притисак унутар уста, ове рибе због тога имају функцију да усисавају плен. Неке праве кошљорибе су крупније и имају увећане зубе.

Фарингеалне чељусти праве кошљорубе, други скуп чељусти који се налазе у грлу, састоје се од пет гранастих лукова и коштаних петљи. База доњих фарингеалних чељусти формирана је од петих цератобранхиала, док други, трећи и четврти стварају базу горње вилице. 

Каудална пераја ових риба су хомоцеркална, што значи да су горњи и доњи деоприближно једнаки. Кичма се завршава на каудалној стабљици, бази каудалне пераје, разликујући ову групу од оне у којој се кичма протеже у горњи режањ каудалног пераја, што има већина риба која потиче из палеозоика. Поред тога, кости које формирају спљоштену плочу на задњем крају кичменог стуба су проширене пружајући даљу потпору каудалном перају.

Праве кошљорибе су брже и флексибилније од вћина ругих риба. Кости су им доста калцификоване, а поред тога, њихова доња вилица је мања и састоји се од зуба, зглоба и зглобне кости.

Еволуција и диверзитет 

Први фосили који припадају овој разноврсној групи појављују се у раном тријасу, након чега праве кошљорибе акумулирају нове облике тела претежно постепено током првих 150 милиона година њихове еволуције. Сматра се да је најтежа права кошљориба велики буцањ, која може бити тежине 2,3 тоне, док је најмања врста  Photocorinus spiniceps која пораста до 6,6 цм, а њихови млади примерци мере 7 мм (мужјаци) и 50 мм (женке), што су уједно најмањи кичмењаци на свету. 

Неке праве кошљорибе су паразити, као например прилепуше, које су добиле име по томе што на врху главе имају пијавку кружног облика којом могу да се прилепе за неку већу животињу, као што су сипе, китови, али и веће рибе и корњаче. Такође, прилепљују се и за бродове. Ова пијавка је настала преображајем леђног пераја. Прилепљујући се, ове рибе добијају заштиту, а и кретање им је олакшано. Такође, лакше проналазе и храну, а најчешће су то или остаци које иза себе остави њихов домаћин или паразити који га нападају. Због тога им домаћини често дозвољавају и да им уђу у уста или шкрге. Прилепуше су витке и тамне рибе и зависно од врсте дуге од 30 -{cm}- до једног метра. Грудна и трбушна пераја су добро развијена, а леђно пераје је релативно далеко позади постављено. Имају велика уста и истурене вилице са малим и оштрим зубима.

Дистрибуција и физиологија 

Праве кошљорибе настањују воде широм света, укључујући топла и хладна мора, текуће и слатке воде, а понекад и воде у пустињама. Око 75% пописаних правих кошљориба на Антарктику су ендемичне. Неке од ових врста мигрирају, одређене слатководне врсте неретко се крећу у речним системима и проводе живот на мору, а један од примера правих кошљориба које врише миграције је лосос.

Слатководна европска јегуља мигрица преко Атлантског океана како би се размножавала у Саргашко мору.
 Током миграције, мале врсте правих кошљориба улазе у ушћа и реке, потоке и језера у којима проводе живот. Праве кошљорибе које укључују смеђу пастрмку настањују језера у Кашмиру на висинама до 3.819 м, а постоје и и припадници ове врсте риба у екстерним дубинама у океанима; халадска риба је виђена на дубини од 7700 м, а још неке непознате врсте правих кошљориба на дубинама и до 8.145 м.

Главно средство дисања правих кошљориба, као и код већине других риба, је пренос гасова преко површине шкрге док се вода увлачи кроз уста и избацује кроз шкрге. Осим пливачког мехура, који садржи малу количину ваздуха, тело нема резерве кисеоника, а дисање мора бити континуирано током живота рибе. Неке праве кошљорбибе користе станишта у којима је доступност кисеоника мала, попут стајаће воде или влажног блата; развили су помоћна ткива и органе како би подржали размену гаса у тим стаништима.

Неколико родова правих кошљориба су независно развили способности дисања на ваздуху, а неки су постали амфибијски. Слатководне јегуље су способне да апсорбују кисеоник кроз влажну кожу. Мочварне јегуље могу данима бити у блату без ваздуха. Праве кошљорибе поседују високо развијене чулне органе. Готово свака риба има вид у боји подједнако добар као и нормалан човек. Многе рибе такође имају хеморецепторе који су одговорни за акутна чула укуса и мириса. Већина риба има осетљиве рецепторе који формирају систем бочних линија, који детектује струје и вибрације и осети кретање риба и плена у близини. 

Кожа правих кошљориба је у великој мери непропусна за воду. Ове рибе су хладнокрвне, а њихова телесна температура је иста као и у њиховој околини. Они добијају и губе топлоту кроз своју кожу и током дисања, а способни су да регулишу своју циркулацију као одговор на промене температуре воде, повећавајући или смањујући проток крви у шкрге. Метаболичка топлота која се ствара у мишићима или цревима брзо се распршује кроз шкрге, а крв се одваја од шкрга током излагања хладноћи. Због њихове релативне неспособности да контролишу крвну температуру, већина правих кошљориба може преживети само у малом распону температура воде.  

Тело правих кошљориба је гушће од воде, па риба мора надокнадити разлику или ће потонути. Многе праве кошљорибе имају пливајући мехур који свој пловност прилагођава манипулацијом гасовима како би им омогућио да остану на тренутној дубини воде или да се пењу и спуштају без трошења енергије. У примитивнијим групама риба, плућни мехур је отворен према једњаку и удвостручује се као плућа. Често није присутан у рибама које брзо пливају, туне и скуше. У рибама у којима је пливајући мехур затворен, садржај гаса се контролише кроз мрежу крвних судова који служе као протутични измењивач гаса између пливачког мехура и крви. 

Типична права кошљориба има структурално тело за брзо пливање, а кретање се обично обезбеђује бочним померањем задњег дела трупа и репа. Постоје многи изузеци од ове методе кретања, посебно тамо где брзина није главни циљ; међу стенама и на коралним гребенима, споро пливање са великом маневрибилношћу може бити пожељан атрибут. Живећи међу морским травама и алгама, морски коњић прихвата усправно држање и помера се лепршавим покретима пераја. Да би првивукли плен, неке праве кошљорибе испиштају вибрације.

Репродукција 

Већина правих кошљориба је јајоводна, која има спољну оплодњу с оба јајашца и сперме која се пушта у воду за оплодњу. Унутрашња оплодња се јавља код 500 до 600 врста, али је типичнија за врсту Chondrichthies. Мање од једног од милион оплођених јајашаца преживи да би се развило у зрелу рибу, али постоји много боља шанса за преживљавање међу потомцима чланова десетак породица које су живахне. Код њих се јајашце изнутра оплођује и задржава у женки током развоја. Неке од ових врста, попут живих акваријумских риба из породице Poeciliidae, код којих свако јаје има врећицу са жуманцем која негује ембрион у развоју, а када се то исцрпи, јаја се излегу и ларва се избаци у водени стуб. Остале врсте, потпуно су живахне, при чему се ембрион у развоју негује из мајчиног крвотока кроз структуру која се развија у материци. 

Постоје две главне репродуктивне стратегије правих кошљориба; семелпарност и итеропаритет. У првом, појединац се размножава једном након што достигне зрелост и потом умре. То је зато што физиолошке промене које долазе са репродукцијом на крају доводе до смрти. Лосос рода Oncorhinchus је добро познат по овој функцији; излежу се у слатку воду, а затим мигрирају у море до четири године пре него што се врате на место рођења где се мресте и умиру.

Класификација

Огроман број врста које припадају овом реду чини њихову систематику врло сложеном. Морфолошке особине које служе као критеријуми за њихову класификацију су:
 коштане жбице леђних пераја
 облик и грађа крљушти
 положај трбушних пераја и њихов однос према грудним перајима
 рибљи мехур и др.

Галерија

Референце

Литература

 
 
 Брем, А., Е.: Живот животиња, Просвјета, Загреб, 1982.
 Калезић, М.:Основи морфологије кичмењака, Савремена администрација, Београд, 1995. 
 Калезић, М.: Хордати, Биолошки факултет Универзитета у Београду, 2000. 
 Marcon, E., Mongini, M: Све животиње света, ИРО Вук Караџић, Београд, 1986.
 Радовић, И., Петров, Бригита: Разноврсност живота 1 - структура и функција, Биолошки факултет Београд и Stylos Нови Сад, Београд, 2001.
 Ратајац, Ружица: Зоологија за студенте Пољопривредног факултета, ПМФ у Новом Саду и МП Stylos Нови Сад, 1995.
 Гуртовой Н. Н., Матвеев Б. С., Дзержинский Ф. Я. Практическая зоотомия позвоночных. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы. — М., 1976.
 Никольский Г. В. Частная ихтиология. — М., 1971.
 Никольский Г. В. Экология рыб. — М., 1974.
 Строганов Н. С. Экологическая физиология рыб. — М., 1962.
 Суворов Е. К. Основы ихтиологии. — М., 1948.
 Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной анатомии позвоночных. — М., 1947.
 
 Boinski S and Garber PA (2000) On the Move: How and why Animals Travel in Groups University of Chicago Press. 
 
 Childress S (1981) Mechanics of Swimming and Flying Cambridge University Press. 
 Camazine S, Deneubourg JL, Franks NR, Sneyd J, Theraulaz G and Bonabeau E (2003) Self-Organization in Biological Systems. Princeton University Press.  – especially Chapter 11
 
 
 Gautrais, J., Jost, C. & Theraulaz, G. (2008) Key behavioural factors in a self-organised fish school model. Annales Zoologici Fennici 45: 415–428.
 Godin, JJ (1997) Behavioural Ecology of Teleost Fishes Oxford University Press. 
 Ghosh S and Ramamoorthy CV (2004) [https://archive.org/details/springer_10.1007-b97343/page/n66  Design for Networked Information Technology Systems] Springer. 
 
 
 
 Inada Y (2001) "Steering mechanism of fish schools" Complexity International, Vol 8, Paper ID Download
 
 Kato N and Ayers J (2004) Bio-mechanisms of Swimming and Flying Springer. 
 Kennedy J, Eberhart, RC and Shi Y (2001) Swarm Intelligence Morgan Kaufmann. 
 Krause, J (2005) Living in Groups Oxford University Press. 
 
 
 
 Lurton X (2003) Underwater Acoustics Springer. 
 Moyle PB and Van Dyck CM (1995) Fish: An Enthusiast's Guide University of California Press. 
 Parrish JK and Hamner WM (1997) Animal Groups in Three Dimensions: How Species Aggregate Cambridge University Press. 
 
 
 
 Pitcher TJ and Parish JK (1993) "Functions of shoaling behaviour in teleosts" In: Pitcher TJ (ed) Behaviour of teleost fishes. Chapman and Hall, New York, pp 363–440
 
 Pitcher TJ (2010) "Fish schooling" In: Steele JH, Thorpe SA and Turekian KK (Eds.) Marine Biology,'' Academic Press, pages 337–349. .
 Pryor K and Norris KS (1998) Dolphin Societies: Discoveries and Puzzles University of California Press. 
 Ross DA (2000) The Fisherman's Ocean Stackpole Books. 
 
 
 Simmonds EJ and MacLennan, DN (2005) Fisheries Acoustics Blackwell Publishing. 
 Suppi R, Fernandez D and Luque E (2003) Fish schools: PDES simulation and real-time 3D animation in Parallel Processing and Applied Mathematics: 5th International Conference, PPAM 2003, Springer. 
 
 White TI (2007) In Defense of Dolphins Blackwell Publishing. 
 
 Wootton, RJ (1998) Ecology of Teleost Fishes Springer.

Спољашње везе 

BioNet škola

Рибе
Кошљорибе